Gheorghe Popovici se poate referi la:

 Gheorghe Popovici (1859-1933), pictor și desenator român
 George Popoviciu (1862-1927), preot, protopop, teolog și istoric român
 Gheorghe Popovici (1863-1905), jurist, istoric și poet român
 Gheorghe Popovici (sec. XIX-sec. XX), avocat român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 fiul său George Popovici (1895-?), medic, la fel delegat la Marea Adunare Națională